Варци:

 Варци — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия.
 Варци, Акилле (1904—1948) — итальянский пилот, участвовал в гонках Гран-При.
 Варци, Элена (1926—2014) — итальянская актриса.